In letteratura, con la locuzione colui che non deve essere nominato, ci si riferisce a:
 Lord Voldemort, personaggio immaginario della serie di libri Harry Potter, di J. K. Rowling
 Hastur, essere immaginario appartenente al Ciclo di Cthulhu, di Howard Phillips Lovecraft